Flash Gordon — девятый студийный альбом рок-группы «Queen», выпущенный 8 декабря 1980 года, саундтрек к англо-американскому фильму «Флэш Гордон». Как альбом проект не достиг больших высот, остановившись на десятой строчке британского хит-парада и на 23 строчке в США.

Список композиций 
 «Flash’s Theme» (Мэй) — 3:29
 «In the Space Capsule (The Love Theme)» (Тейлор) — 2:42
 «Ming’s Theme (In the Court of Ming the Merciless)» (Меркьюри) — 2:40
 «The Ring (Hypnotic Seduction of Dale)» (Меркьюри) — 0:57
 «Football Fight» (Меркьюри) — 1:28
 «In the Death Cell (Love Theme Reprise)» (Тейлор) — 2:24
 «Execution of Flash» (Дикон) — 1:05
 «The Kiss (Aura Resurrects Flash)» (Меркьюри) — 1:44
 «Arboria (Planet of the Tree Men)» (Дикон) — 1:41
 «Escape from the Swamp» (Тейлор) — 1:43
 «Flash to the Rescue» (Мэй) — 2:44
 «Vultan’s Theme (Attack of the Hawk Men)» (Меркьюри) — 1:12
 «Battle Theme» (Мэй) — 2:18
 «The Wedding March» (Мэй) — 0:56
 «Marriage of Dale and Ming (and Flash Approaching)» (Мэй/Тейлор) — 2:04
 «Crash Dive on Mingo City» (Мэй) — 1:00
 «Flash’s Theme Reprise (Victory Celebrations)» (Мэй) — 1:23
 «The Hero» (Мэй) — 3:31

Видеоклипы 
 «Flash’s Theme»

В записи участвовали 
 Фредди Меркьюри — вокал, клавишные
 Джон Дикон — бас-гитара
 Роджер Тейлор — ударные, перкуссия, клавишные, вокал
 Брайан Мэй — гитара, клавишные, вокал
 Говард Блэйк — дополнительные оркестровые элементы

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Альбомы 1980 года
Альбомы Queen
Альбомы, спродюсированные Райнхольдом Маком
Флэш Гордон